Hot est le quatrième single du chanteur français Mathieu Edward. Le titre a été enregistré à New York lors de sa participation à l'émission de télé réalité Anges de la télé réalité.

Clip Vidéo 
Le clip a été tourné à plusieurs endroits, dans la villa des anges dans les rues de New York ainsi que dans le  studio où la chanson a été enregistrée. Stéphanie Clerbois, candidate à Secret Story 4, apparait dans le clip en tant que sa petite amie.

Liens externes 
 
 Blog officiel
 Site officiel
 

Single musical sorti en 2011